

Nauka 
 cis (Taxus) – rodzaj drzew iglastych
 trans-cis – izomeria geometryczna

Miejsca 

 Cis – miejscowość i gmina we Włoszech

Miejscowości w Polsce:

Cis – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo
 Cis – osada leśna
 Stary Cis – wieś
 Cis – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka 
 Cis – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Świętajno

Skrót CIS 

CIS Contact Image Sensors – rodzaj detektora w skanerach
 CIS – kod Wspólnoty Niepodległych Państw używany w sporcie
 Wydawnictwo CiS – polskie wydawnictwo

Inne 

 cis – dźwięk
 cispłciowość – często w skrócie: cis